Warmoesstraat (Amsterdam)
 Warmoesstraat (Den Burg)
 Warmoesstraat (Groningen)
 Warmoesstraat (Haarlem)
 Warmoesstraat (Tilburg)